Eisenbahnunfall von Diphu steht für:

 Eisenbahnunfall von Diphu, 23. April 1966, siehe Liste von Anschlägen im Schienenverkehr #1960 bis 1969
 Eisenbahnunfall von Diphu, 25. Februar 1995, siehe Liste von Anschlägen im Schienenverkehr #1990 bis 1999